Гилье́рме Мильоме́н Гусма́н (; 22 октября 1988, Императрис) — бразильский футболист, нападающий клуба «Бруски».

Биография 
Воспитанник клуба «Крузейро», за который выступал в Кубке Либертадорес. Выступал за сборную Бразилии для игроков до 20 лет. С 1 февраля 2009 года — игрок киевского «Динамо». За Гильерме киевское «Динамо» отдало другого бразильского футболиста — Клебера — и доплатило около 7 миллионов долларов США. В киевское «Динамо» он переехал после травмы ноги, находясь в плохой физической форме. Выбрал себе номер 77, подписал с клубом контракт на пять лет. Впервые сыграл за новый клуб в товарищеском матче против самарских «Крыльев Советов» 22 февраля 2009 года. В своём первом официальном матче за «Динамо» Гильерме оформил хет-трик в ворота львовских «Карпат» и отметился результативным пасом; матч закончился со счётом 4:1. В августе 2009 года был арендован московским ЦСКА. В первом матче за армейцев, выйдя на замену на 45-й минуте, оформил дубль в ворота «Крыльев Советов».

В 2009 году вошёл в список 10-ти самых дорогостоящих молодых игроков мира по версии портала Footmercato.

В июле 2010 года руководством ЦСКА принято решение выкупить Гильерме у киевского «Динамо». Однако, клуб и киевское «Динамо» не достигли договоренности в вопросе о переходе Гильерме в армейский клуб, поэтому бразильский форвард вернулся в Киев.

21 марта 2011 года Гильерме подписал контракт с клубом «Атлетико Минейро» сроком на 4 года, сумма трансфера составила 8,5 миллионов долларов. В октябре 2012 года ЦСКА снова предпринял попытку вернуть бразильца в свои ряды за 10 млн евро, но получил отказ уже от самого игрока. C «Атлетико Минейро» дважды становился чемпионом штата, а 2013 году стал обладателем Кубка Либертадорес.

В августе 2015 года Гильерме перешёл в турецкий клуб «Антальяспор». 12 января 2016 года он вернулся в Бразилию и подписал контракт с клубом «Коринтианс». В мае 2016 года, он был арендован «Флуминенсе» до конца сезона.

Статистика выступлений

Достижения 
  Чемпион штата Минас-Жерайс (4): 2008, 2012, 2013, 2015
  Чемпион штата Парана (1): 2018
  Чемпион Кубка Бразилии (1): 2014
  Обладатель Кубка России (1): 2011
  Чемпион Украины (1): 2008/09
  Обладатель Суперкубка Украины (1): 2009
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2018
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 2013

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Антальяспор»
Игроки ФК «Атлетико Минейро»
Игроки ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Игроки ФК «Баия»
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Крузейро»
Игроки ФК ЦСКА Москва